Бабушница () — населённый пункт городского типа в Сербии, в Пиротском округе, центр общины Бабушница.

Географическое положение 

Город расположен на реке Лужница, на региональной автодороге Лесковац-Власотинце-Бабушница-Пирот. Расстояние до Пирота — 24 км, до Лесковаца — 52 км.

Население 

Численность населения 4 575 чел. (перепись 2002).

Этнический состав населения однородный: сербы — 97 %.

Численность совершеннолетних в городе — 3 634 чел, средний возраст населения — 37,1 года (мужчины — 36,6, женщины — 37,6). В городе имеется 1 477 домохозяйств, среднее число человек в которых — 3,1.

Во второй половине XX века население города увеличилось в несколько раз. Быстрое увеличение числа жителей с 1945 до 1990 годов происходило из-за развития промышленности и переселения в город жителей окружающих сёл.

Населённые пункты Сербии